Koehne est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Bernhard Adalbert Emil Koehne (1848–1918), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est Koehne
 (1817–1886), numismate et archéologue allemand
 (1890–2000), scénariste et écrivaine allemande
 (né en 1956), compositeur et professeur de musique australien
 (1880–1938), juge allemand